Paraduça de Calde est un village de la commune de Calde, situé dans le district de Viseu au Portugal.

Notes et références

Liens externes 
  https://www.jf-calde.pt/lugares/paraduca

Village au Portugal